Альфо́нсо Пе́рес:
 Перес, Альфонсо (род. 1942) — колумбийский боксёр.
 Перес, Альфонсо (род. 1972) — испанский футболист, нападающий.